Le mot Touloulou a plusieurs significations :

Art et spectacle

Carnaval 
 Touloulou, un costume traditionnel du Carnaval guyanais.

Musique 
 Touloulou-a, chanson de Lexios ;
 Touloulou, chanson de Jim Rama ;
 Touloulou, chanson du trio Cheveu ;
 Touloulou, chanson d’Al Lirvat ;
 Touloulou, album et chanson de Jean-Philippe Marthély ;
 Touloulou Mi Touloulou A Ou La, chanson de Roger Fanfant.

Média 
 Touloulou Magazine, une revue sur le Carnaval de Guyane.

Zoologie 
 Touloulou, petit crabe de terre rouge et noir des Antilles.